Калугин, Николай:
 Калугин, Николай Иванович (1864 — после 1918) — русский генерал-майор, военспец.
 Калугин, Николай Климентьевич (1922—2006) — советский и российский педагог.